Death at a Funeral (2007), een Britse film uit 2007
Death at a Funeral (2010), een Amerikaanse film uit 2010